C8 puede referirse a:

 Saturno C-8, un cohete de 1960.
 USS Raleigh (C-8), un crucero protegido de la Armada de Estados Unidos, dado de alta en 1894.
 Cierva C.8, un autogiro de 1926.
 Línea C-8 (Cercanías Madrid), Línea de tren de Cercanías de Madrid operada por Renfe Op.
 Citroën C8, automóvil monovolumen del segmento D.
 Spyker C8, automóvil superdeportivo de fabricación holandesa.
 C8, canal de televisión francés, propiedad del Canal+ Groupe.
 Linea C-8 de Cercanías de Asturias, Línea de tren de Cercanías de Asturias operada por Renfe - Feve.